Das World Matchplay 1998 wurde vom 27. Juli bis zum 1. August 1998 im Empress Ballroom der Winter Gardens in Blackpool zum fünften Mal von der Professional Darts Corporation ausgetragen.

Titelverteidiger war der Engländer Phil Taylor, welcher jedoch im Viertelfinale am gegen Ronnie Baxter verlor. Dieser stand schließlich auch im Finale des Turniers, welches aber von Rod Harrington gewonnen wurde.

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Die Vorrunde, welche in den beiden vorherigen Jahren ausgetragen wurde, ist wie das Spiel um Platz 3 abgeschafft worden. In der ersten und zweiten Runde wurde über eine Distanz von Best of 15 Legs gespielt. Im Viertelfinale und im Halbfinale brauchte musste man mindestens 13 Legs für sich entscheiden, um das Spiel zu gewinnen. Das Finale wurde dann schließlich im Modus Best of 35 Legs ausgetragen.

Das Besondere am World Matchplay ist, dass man ein Spiel mit mindestens zwei Legs Vorsprung gewinnen musste. Es wird auch noch nicht – wie zu späterer Zeit eingeführt – nach einer bestimmten Anzahl an gespielten Legs auf einen Last-Leg-Decider zurückgegriffen. Es wurde so lange weitergespielt, bis ein Spieler zwei Legs Vorsprung auf seinen Gegner hatte. Diese Regel galt jedoch nicht für das Spiel um Platz 3.

Preisgelder 
Das Preisgeld beim World Matchplay 1998 verteilte sich auf die Spieler wie folgt:

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

1998
Dartveranstaltung 1998
Dartwettbewerb in Blackpool